Нуево Сан Франсиско има више значења:

 Нуево Сан Франсиско (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Сан Франсиско (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Сан Франсиско (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нуево Сан Франсиско (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нуево Сан Франсиско (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нуево Сан Франсиско (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нуево Сан Франсиско (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику